2 miejscowości w Polsce: 
 Sądów – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Cybinka 
 Sądów – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dolice